Une chapelle palatine ou chapelle palatiale est une chapelle située dans un château ou un palais, et dont l'usage est destiné à celui du souverain.

Allemagne 
 Chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle

Belgique 
 Chapelle des Comtes

France 
 Sainte-Chapelle du Palais de la Cité à Paris
 Chapelle du château de Versailles
 Sainte-Chapelle de Vincennes
 Chapelle du château de Choisy (Louis XV)
 Collégiale Saint-Pierre-la-Cour du Mans

Italie 
  dans le palais du , à Brescia
  dans le Palais de Caserte
  () ou Chapelle royale de l'Assomption (), dans le palais royal de Naples
 Chapelle palatine de Palerme en Sicile
 Chapelle palatine de Lucques en Italie. Le compositeur Luigi Boccherini (1743-1805) y occupa le poste de premier violoncelliste (1764-1768).

Monaco 
 Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Monaco

Voir aussi 
 

Chapelle